Stegnobrisinga är ett släkte av sjöstjärnor. Stegnobrisinga ingår i familjen Brisingidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Stegnobrisinga